Cardenal ist der Familienname folgender Personen:
 Ernesto Cardenal (1925–2020), nicaraguanischer Befreiungstheologe und Dichter
 Fernando Cardenal SJ (1934–2016), nicaraguanischer Priester
 Juan Pablo Cardenal (* 1968), spanischer Journalist und Sinologe
 Peire Cardenal (1180–1278), okzitanischer Troubadour
 Teodoro Cardenal Fernández (1916–2006), spanischer Erzbischof 

Siehe auch:
 Cardinal
 Kardinal (Begriffsklärung)